Amaeana colei är en ringmaskart som först beskrevs av McIntosh 1926.  Amaeana colei ingår i släktet Amaeana och familjen Terebellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
colei